La battaglia dei sessi (Battle of the Sexes) – film del 2017 diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris
 Battle of the Sexes – album di Ludacris del 2010
 Battle of the Sexes – programma radiofonico australiano
 Battle of the Sexes – serie televisiva britannica del 1976
 Real World/Road Rules Challenge: Battle of the Sexes – sesta stagione del programma The Challenge

Pagine correlate 
 The Battle of the Sexes